Qobustan – miejscowość w Azerbejdżanie, w rejonie Abşeron
 Qobustan – miejscowość w Azerbejdżanie, w obszarze miasta wydzielonego Baku
 Qobustan – rejon w Azerbejdżanie
 Park Narodowy Qobustan – park narodowy w Azerbejdżanie, stanowisko prehistorycznej sztuki naskalnej